De Asian Club Championship 1986 (Aziatisch Kampioenschap voor landskampioenen) was de eerste editie van de Asian Champions Cup in opvolging van het Aziatisch Toernooi voor landskampioenen. Het voetbaltoernooi werd van 19 oktober 1985 tot 24 januari 1986 gehouden in Djedda, Saoedi-Arabië. Het toernooi werd gewonnen door Daewoo Royals.

Kwalificatietoernooi 
 Groep 1 : Al-Ittihad Aleppo
 Groep 2 : Al-Ahli Sanaa
 Groep 3 : East Bengal Calcutta
 Groep 4 : Bangkok Bank FC
 Groep 5 : Seiko FC Hongkong
 Groep 6 : Daewoo Royals
N.B.: Seiko FC trok zich terug voor het eindtoernooi waardoor Tiga Berlian dat tweede werd zich uiteindelijk plaatste voor het eindtoernooi.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Halve finale

Om derde plaats

Finale

Externe link 
 Aziatische club competities 1986 op  RSSSF.com

Voetbal in 1986
Asian Club Championship